Carl Otto Olsen kan syfta på:

 Carl Olsen
 Otto Olsen